Miass (Čeljabinska oblast, Rusija), grad u Čeljabinskoj oblasti (Rusija)
 Miass (rijeka), rijeka u Rusiji